Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1975 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Chris Evert. Das Finale bestritten Billie Jean King und Evonne Cawley, das King in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1975